En Pologne, Zagórze peut faire référence à:

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Zagórze, village du powiat de Dębica
 Zagórze, village du powiat de Przeworsk

 dans la voïvodie de Łódź :
 Zagórze, village du powiat de Rawa
 Zagórze, village du powiat de Skierniewice
 Zagórze, village du powiat de Wieruszów
 Zagórze, village de la gmina de Gidle
 Zagórze, village de la gmina de Wielgomłyny

 dans la voïvodie de Lublin :
 Zagórze, village du powiat de Łęczna
 Zagórze, village du powiat de Lublin

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Zagórze, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Zagórze, village du powiat de Świebodzin
 Zagórze, village du powiat de Zielona Góra

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Zagórze, village du powiat de Mińsk
 Zagórze, village du powiat d'Otwock
 Zagórze, village du powiat de Przysucha

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Zagórze, village du powiat de Chrzanów
 Zagórze, village du powiat de Gorlice
 Zagórze, village du powiat de Wadowice
 Zagórze, village du powiat de Wieliczka

 dans la voïvodie de Podlachie
 Zagórze, village 

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Zagórze, village du powiat de Białogard
 Zagórze, village du powiat de Kamień

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Zagórze, village du powiat de Jędrzejów
 Zagórze, village du powiat de Pińczów
 Zagórze, village de la gmina de Bliżyn
 Zagórze, village de la gmina de Łączna

 dans la voïvodie de Silésie :
 Zagórze, village du powiat de Częstochowa
 Zagórze, village du powiat de Myszków
 Zagórze, quartier de Sosnowiec